XEB steht für:
 XEB-Codec, siehe ratDVD #Der XEB-Codec

xeb steht für:
 Eblaitische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung